Raule ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Raule (1634–1707), niederländischer Reeder
 Franz von Raule (1795–1871), österreichischer Jurist, Oberlandesgerichtspräsident
 Horst Raule (* 1936), deutscher Unternehmer
 Peter Raule (1891–1972), deutscher Verbandsvorsitzender, MdL Baden
 Ralph Raule (* 1966), gehörloser Unternehmer und ein Aktivist im Behindertenrecht

Raule ist der Schiffsname folgender Schiffe:
 Raule (F 217), Schulschiff der Bundesmarine
 Raule (Schiff, 1919), Räumbootbegleitschiff der Kriegsmarine